Лазо има више значења:

 Лазо (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лазо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику